2 miejscowości w Polsce: 
 Sapy – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Domaniewice 
 Sapy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska